

Cinéma 
 Hot Shots! et Hot Shots! 2 (Des pilotes en l'air 1 et 2), films américains de Jim Abrahams sortis respectivement en 1991 et 1993 ;
 Hot Shots, film anglais sorti en 1994 ;
 Hot Shots , film américain de Jean Yarbrough sorti en 1956.

Télévision 
 Hot Shots, série télévisée américaine de Timothy Bond diffusée en 1986.

Musique 
 Hot Shots, album du groupe canadien Trooper sorti en 1979.
 Hot Shots, album du groupe norvégien Hot Club de Norvège sorti en 1997.